Константин Пален: Пален, Константин Иванович (1833—1912) — псковский губернатор, министр юстиции.
 Пален, Константин Константинович (1861—1923) — виленский губернатор, сын предыдущего.